Полит — неоднозначный термин:

Персоналии 
 Полит, Корнелия (род. 1964) — восточно-германская пловчиха.
 Эспиноса Полит, Аурелио (1894—1961) — эквадорский писатель, поэт, литературный критик.

Древнегреческая мифология 
 Полит (сын Приама) — троянский царевич.
 Полит (спутник Одиссея).

Астрономия 
 (4867) Полит — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

См. также 
 Политт